Middle Earth (dt.: Mittelerde) steht für:
 Middle Earth (Album), Musikalbum von Bob Catley
 Middle Earth (Club), ehemaliger Londoner Hippie-Club
 Der Herr der Ringe (Tabletop), Tabletop-Strategiespiel der Firma Games Workshop

Siehe auch:
 Mittelerde